Луций Порций Лицин:

 Луций Порций Лицин (претор);
 Луций Порций Лицин (консул);
 Луций Порций Лицин (префект).